Een verkeersweg:
N616 (België)
N616 (Frankrijk)
N616 (Nederland), zie Provinciale weg 616